Frère oder Frere ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Frère (1926–2018), belgischer Finanzinvestor
 Aubert Frère (1881–1944), französischer General
 Bernard Georges François Frère (1762–1826), französischer General der Infanterie
 Edouard Frère (1819–1886), französischer Maler
 Eric Frère (* 1964), deutsch-französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Henry Bartle Frere (1815–1884), britischer Diplomat
 John Hookham Frere (1769–1846), britischer Diplomat, Politiker und Schriftsteller
 Paul Frère (1917–2008), belgischer Autorennfahrer und Journalist
 Sheppard Frere (1916–2015), britischer provinzialrömischer Archäologe
 Théodore Frère (1814–1888), französischer Maler
 Tobias Frere-Jones (* 1970), US-amerikanischer Schriftgestalter und Typograf
 Walter Howard Frere (1863–1938), britischer anglikanischer Bischof
 Walthère Frère-Orban (1812–1896), belgischer Staatsmann

Frère (frz.: „Bruder“) wird auch im Sinn von Ordensbruder verwendet:
 Frère Roger (1915–2005), Gründer und lebenslanger Prior der ökumenischen Bruderschaft von Taizé
 Frère Alois (* 1954), seit 2005 Prior von Taizé

Frères kommt in folgenden Namen vor:
 Frères Merian, ehemaliges Schweizer Unternehmen mit Sitz in Basel (1788–1831)
 Maus Frères Holding, Schweizer Unternehmen im Einzelhandel
 Frères de Saint-Gabriel, katholischer Laienbrüderorden
 Pathé Frères, Pathé Brothers of France

Siehe auch:
 Frère Jacques, französisches Kinderlied
 Frères
 Freire
 Freyre